Spinulospora är ett släkte av svampar. Spinulospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spinulospora